HMS Grenville ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy en memoria del Vicealmirante Sir Richard Grenville marinero, explorador y soldado de la época isabelina:

  fue una goleta de 12 cañones y 69 toneladas adquirida en Newfoundland el 7 de junio de 1763, también llamada Sally, y usado como buque de supervisión. Desguazado en 1775.
  fue un destructor, botado el 17 de junio de 1916 y vendido en diciembre de 1931.
  fue un destructor de la Clase G botado el 15 de agosto de 1935 y hundido el 19 de enero de 1940.
  fue un destructor de clase U botado el de octubre de 1942 y dado de baja en 1979.

La Royal Canadian Navy también operó un buque de protección a las pesquerías con el nombre, HMCS Grenville, botado en Toronto en 1915.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos